Alamito Arroyo ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamito Arroyo (Arroyo Seco), Fluss im Socorro County in New Mexico
 Alamito Arroyo (Escavada Wash), Fluss im Sandoval County in New Mexico

Siehe auch:
 Arroyo Alamito